Trairi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Trairi (ort), Ceará, 
 Trairi (kommun), Ceará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar